Заутла има више значења:

 Општина Заутла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Заутла (Заутла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику